— японский футболист, полузащитник клуба «Иокогама Ф. Маринос».

Карьера 
Мияити впервые привлёк к себе внимание европейских клубов на чемпионате мира 2009 года среди юношей до 17 лет, который проходил в Нигерии. В 2010 году он был приглашён на летние контрольные сборы «Арсенала», где произвёл впечатление на главного тренера канониров Арсена Венгера. После этого он отправился на просмотр в голландский «Аякс», во время которого сломал ногу. Однако травма не охладила интерес клубов. Рё сомневался, в какой из клубов ему перейти, но после разговора с Венгером выбрал клуб из Лондона. 31 января 2011 года официальный сайт «канониров» объявил о подписании с японским футболистом долгосрочного контракта. «Арсенал» стал первым профессиональным клубом Мияити, до этого он играл лишь в школьной команде. Так как футболист не мог получить разрешения на работу в Англии, и ФИФА отказалась выдать ему визу «особого таланта», он сразу же был отдан в аренду в голландский клуб «Фейеноорд» до конца сезона.

6 февраля 2011 года Мияити дебютировал в профессиональном футболе, отыграв за «Фейеноорд» в матче «Эредивизи» против «Витесса» все 90 минут.
Он произвёл столь яркое впечатление своей игрой, что был назван лучшим игроком матча и вошёл в сборную тура по версии сайта AD.nl. Уже в следующем туре Мияити забил свой первый гол на клубном уровне, открыв счёт в победном матче против Хераклеса.

Мияити быстро завоевал симпатии болельщиков и партнёров по команде. Лерой Фер похвалил его за непредсказуемость, капитан команды Рон Влар отметил его взрывную скорость и то, что от него исходит большая угроза для защитников соперника. Ему даже дали прозвище «Рёдиньо». Рё сказал, что польщён и надеется когда-нибудь достичь уровня Роналдиньо, однако признал, что пока до этого далеко, и ему предстоит очень многому научиться.

В мае Венгер объявил, что Мияити пройдёт предсезонную подготовку вместе с «Арсеналом», и если Рё сможет себя проявить, то клуб вновь попытается получить для него рабочую визу.

9 августа стало известно, что Рё получил разрешение на работу. К этому времени «Арсенал» уже подал заявку на квалификационный этап Лиги чемпионов, потому Рё не мог принять участия в матчах против «Удинезе».

Из-за высокой конкуренции на его позиции Рё в 2011 году лишь дважды появился в составе «Арсенала», выйдя на замену в матчах Кубка Лиги против «Шрусбери Таун» и «Болтон Уондерерс». В основном Мияити выступал за резервную команду. Игрок отмечал, что футбол в Англии совершенно иного уровня, чем в Нидерландах, здесь требования гораздо выше. К тому же ему помешали травмы, которые он получил за эти полгода.

31 января 2012 года Рё перешёл в «Болтон» на правах аренды. Там он начал регулярно играть в основном составе. 18 февраля Рё забил свой первый гол за новую команду. В матче Кубка Англии он открыл счёт, игра закончилась со счётом 2:0. За своё выступление Мияити удостоился множества комплиментов от Койла. В феврале по опросу болельщиков «Болтона» Рё был признан лучшим игроком месяца.

23 мая 2012 года дебютировал за основную сборную Японии, выйдя на замену вместо Синдзи Кагавы на 60-й минуте матча с Азербайджаном.

13 августа 2012 года Мияити перешёл в «Уиган» на правах аренды.

18 июня 2015 года Мияити подписал контракт с «Санкт-Паули» до 2018 года.

В июле 2021 года перешёл в японский клуб «Иокогама Ф. Маринос».

Достижения 
 «Арсенал»
 Обладатель Кубка Англии: 2013/14

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Санкт-Паули»